

М'ючуал — місто, штат Оклахома
 М'ючуал — селище, штат Огайо